Akram – nome maschile

Persone 
 Assem Akram – storico e scrittore afghano
 Nashat Akram – calciatore iracheno
 Omar Akram – compositore statunitense di origini afghane
 Wasim Akram – ex giocatore pakistano di cricket
 Yasmine Akram – attrice, drammaturga e comica irlandese